Espirdo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Espirdo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Espirdo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar